The Tooth Fairy er en kortfilm fra 2006 produceret for og af Station Next. Filmen vandt i 2006 en MCA Award i kategorien MCA GRAND PRIX.

Filmen er inspireret af de gamle amerikanske film noir som Citizen Kane og The Stranger.

Blandt de medvirkende er Louise Seloy og Søren Poppel. Filmen er instrueret af Annika Berg

Kortfilm fra Danmark
Film fra 2006
Film fra Danmark (administrationskategori)